Wizani ist der Familienname folgender Personen:

 Carl August Wizani (1767–1818), Landschaftsmaler und Radierer, Bruder des Johann Friedrich 
 Johann Friedrich Wizani (1770–1838), Kupferstecher, Bruder des Carl